Apitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Apitzsch (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Heike Apitzsch-Friedrich (* 1970), deutsche Schwimmerin
 Rolf Apitzsch, deutscher Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Sophie Sabina Apitzsch (1692–1752), Hochstaplerin
 Ursula Apitzsch (* 1947), deutsche Politikwissenschaftlerin

sowie der Familie
 Apitzsch (Familie), Gutsbesitzerfamilie im heutigen Stadtgebiet von Leipzig

Apitzsch ist des Weiteren der Name von:
 (29214) Apitzsch, einem nach Rolf Apitzsch benannten Asteroiden